Новоладожский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1946 по 1963 год.

Административный центр — город Новая Ладога.

Площадь территории в первоначальных границах — 1671 км², в 1955 году возросла до 3590 км². Население — 52 474 чел. (1959 год; 26496 чел. в 1949 году).

Образование района 
Новоладожский район был образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 марта 1946 путём разукрупнения Волховского района. В состав района вошли: город Новая Ладога, рабочий посёлок Сясьстрой и 19 сельсоветов, расположенных к востоку от реки Волхов.

С июня 1954 по декабрь 1955 года в Новоладожский район входили: город Новая Ладога, рабочий посёлок Сясьстрой и 12 сельсоветов.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1955 года к Новоладожскому району была присоединена территория ликвидированного Пашского района: рабочий посёлок Свирица и 13 сельсоветов. С декабря 1955 года по январь 1960 года в состав района входили: город Новая Ладога, рабочие посёлки Сясьстрой, Свирица и 25 сельсоветов.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 Новоладожский район был ликвидирован.

Административное деление 
На момент образования района в его состав вошли город Новая Ладога, рабочий посёлок Сясьстрой, а также следующие 19 сельсоветов:
 Воскресенский
 Вымовский
 Ежевский
 Златынский
 Иссадский
 Колчановский
 Лунгачевский
 Лиговский
 Масельгский
 Мелексинский
 Муровский
 Наволокский
 Низинский
 Немятовский
 Пульницкий
 Ребровский
 Сясьскорядковский
 Урицкий
 Черноушевский

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года упразднены следующие сельсоветы Новоладожского района: 
1) Масельгский; 
2) Вымовский; 
3) Муровский (объединены в один сельсовет, с присвоением ему наименования — Усадищенский сельсовет); 
4) Ежевский (присоединён к Колчановскому сельсовету); 
5) Лунгачевский (присоединён к Низинскому сельсовету); 
6) Мелексинский; 
7) Наволокский (объединены в один сельсовет, с присвоением ему наименования — Хваловский); 
8) Златынский; 
9) Немятовский (присоединены к Иссадскому сельсовету).

Одновременно Ребровский сельсовет переименован в Алексинский сельсовет.

В декабре 1955 года в состав Новоладожского района была включена территория упразднённого Пашского района. В его составе к Новоладожскому району были присоединены рабочий посёлок Свирица и следующие 13 сельсоветов:
 Волосовский
 Доможировский
 Загубский
 Карпинский
 Кириковский
 Кондежский
 Манихинский
 Николаевщинский
 Пашский
 Подбережский
 Рекинский
 Часовенский
 Чуновский.

В 1960 году упразднены два сельсовета — Алексинский (присоединён к Колчановскому сельсовету) и Рекинский (присоединён к Доможировскому сельсовету). Несколько позже Чуновский и Подбережский сельсоветы были объединены в один сельсовет, с присвоением ему наименования — Потанинский сельсовет; одновременно Волосовский сельсовет был упразднён, его территория включена в состав Манихинского сельсовета.

В 1961 году упразднён Сясьскорядковский сельсовет. Селение Сясьские Рядки частью вошло в черту рабочего посёлка Сясьстрой, а частью передано в административное подчинение Сясьстроевскому поссовету.

Упразднение района 
Район был упразднён указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года в рамках общего укрупнения сельских районов Ленинградской области после разделения облсовета на промышленный и сельский, с передачей территории в состав Волховского сельского района. В настоящее время территория бывшего Новоладожского района полностью входит в состав Волховского района.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области